Доктор може бити:
 доктор (медицина), здравствени радник који лечи људе
 доктор (титула)
 Доктор (филм), југословенски филм из 1985.

Такође може да се односи и на људе који у свом препознатљивом имену имају титулу доктор:
 Доктор Вотсон, измишљени лик из серије романа о Шерлоку Холмсу
 Василије Доктор или Василије Богумил; †1118, средњовековни богумилски старешина

Такође и наведене серије, односно филмови имају доктор у имену:
 Доктор Но, први филм о Џејмсу Бонду
 Доктор Младен, југословенски филм из 1975. године
 Доктор Хаус, америчка ТВ серија
 Доктор Ху, британска ТВ серија
 Доктор Реј и ђаволи, српски филм из 2012.
 Др (филм из 1962), југословенски филм
 Др (филм из 1984), југословенски филм